Senghore ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubacar Senghore (Aboubacar Abdullah Senghore), gambischer Jurist und Hochschullehrer 
 Alasan Senghore, gambischer Rot-Kreuz-Funktionär
 Fatou Jagne Senghore (auch Fatou Jagne Senghor), gambische Menschenrechtsaktivistin, siehe Fatou Jagne
 Thomas G. G. Senghore (Thomas Gregory George Senghore; * 1936), gambischer Ökonom und Bankmanager
 Tony Senghore (eigentlich Tony Turunen), schwedischer Musiker und Produzent 

Siehe auch:
 Senghor